Дюково — название населённых пунктов в России:

 Дюково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дюково — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Дюково — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Дюково — деревня в Плавском районе Тульской области.